Gratton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Gratton, Derbyshire, civil parish i England,

USA 

 Gratton (ort), Virginia, Tazewell County, 

Robotskapade USAförgreningar